Esistono più comuni francesi con questo nome

Branne (Doubs) – dipartimento del Doubs nella regione della Borgogna-Franca Contea
Branne (Gironda) – dipartimento della Gironda nella regione della Nuova Aquitania